Aßmus bzw. Assmus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Aßmus (1907–1992), deutscher Physiker
 Gerhard Aßmus (* 1928), deutscher Sportschütze
 Hertha Feiner-Aßmus (1896–1943), Opfer des Holocaust, siehe Denk-Mal Güterwagen
 Ottomar Aßmus, deutscher Fußballspieler
 Richard Aßmus (* 1994), deutscher Bahnradsportler
 Robert Assmus (1837–1904), deutscher Landschaftsmaler und Illustrator
 Walter Aßmus (1887–nach 1912), deutscher Redakteur
 Wolf Aßmus (* 1944), deutscher Experimentalphysiker

Siehe auch:

 Asmus